Зайса́н:
 Зайсан — монгольский титул служилых людей при дворе Великих ханов.
 Зайсаны — один из современных монгольских родов.
 «Зайсан» — мемориальный комплекс близ Улан-Батора, располагающийся на одноимённом холме.

Топоним 
 Зайсан — город в Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Зайсан — озеро в Казахстане, Южный Алтай.

См. также 
 Жайсан